Deux recueils de suites pour clavecin de Georg Friedrich Haendel ont été publiés :
 un premier en 1720 ;
 un second en 1733.

Voir aussi 
D'autres compositeurs ont également écrit des suites pour clavecin.
 Suites anglaises pour clavecin de Johann Sebastian Bach
 Suites françaises pour clavecin de Johann Sebastian Bach
 Partitas pour clavier ou Suites allemandes de Johann Sebastian Bach
 Premier livre de pièces de clavecin de François Couperin
 Second livre de pièces de clavecin de François Couperin
 Troisième livre de pièces de clavecin de François Couperin
 Quatrième livre de pièces de clavecin de François Couperin
 Premier livre de pièces de clavecin de Jacques Duphly
 Premier livre de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau
 Deuxième livre de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau
 Troisième livre de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau